Батт:

Имя 
 Батт — в древнегреческой мифологии пастух Нелея.
 Батт (царь Мальты) ― легендарный царь Мальты, который предоставил убежище Анне Перенне, сестре Дидоны, основательнице Карфагена.
 Батт I — древнегреческий царь Кирены в 630—600 годах до н. э. Основатель династии Баттиадов.
 Батт II — древнегреческий царь Кирены в 583—560 годах до н. э.
 Батт III — царь древней Кирены из рода Баттидов, правивший в 550—530 до н. э.
 Батт IV — царь древней Кирены из рода Баттидов, правивший в 515—466 до н. э.

Фамилия 
 Батт, Арчибальд (1865—1912) — влиятельный военный помощник президентов США Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта.
  (род. 1963) — американский актёр.
 Батт, Гулам Дастгир (род. 1942) — пакистанский шахматист.
 Батт, Джахангир (1943—2021) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Батт, Джон (1850—1939) — британский стрелок.
 Батт, Исаак (1813—1879) — ирландский политический деятель.
 Батт, Клара (1872—1936) — британская оперная певица.
 Батт, Ники (род. 1975) — английский футболист, игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед».
 Батт, Рехан (род. 1980) — пакистанский хоккеист на траве.
 Батт, Фил (1927—2023) — 29-й губернатор Айдахо.

См. также